Kleine Meer (Harkstede) - voormalig meertje bij Harkstede in de provincie Groningen
 Kleinemeer (Meedhuizen) of Farmsumermeer - voormalig meertje bij Meedhuizen in de provincie Groningen
 Kleinemeer (buurtschap) of Kleine Sapmeer - buurtschap en voormalig meertje bij Sappemeer in de provincie Groningen
 Kleinemeer (waterschap) - voormalig waterschap in provincie Groningen
 De Kleine Meer - park in Valkenswaard

Zie ook: Kleine Meers